Густаво Киртен је освојио турнир по трећи пут. У финалу је победио Алекса Коређу резултатом 6–7(3-7), 7–5, 6–2, 6–0.

Носиоци 

  Густаво Киртен (победник)
  Марат Сафин (треће коло)
  Андре Агаси (четвртфиналиста)
  Хуан Карлос Фереро (полуфиналиста)
  Пит Сампрас (друго коло)
  Лејтон Хјуит (четвртфиналиста)
  Јевгениј Кафељников (четвртфиналиста)
  Патрик Рафтер (прво коло)

<ol start="9">
  Магнус Норман (прво коло)
  Себастијан Грожан (полуфиналиста)
  Тим Хенман (треће коло)
  Арно Клеман (прво коло)
  Алекс Коређа (финалиста)
  Томас Енквист (четврто коло)
  Џен-Мајкл Гамбил (прво коло)
  Франко Сквилари (четврто коло)

Жреб

Финала

Доња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Горња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2001.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно